Monica, Mónica ou Mônica est un prénom féminin, équivalent de Monique, pouvant faire référence à :

Pseudonyme 
 Monica, une chanteuse américaine de RnB contemporain,
 Mônica, de son nom complet Monica Hickmann Alves, footballeuse brésilienne.

Prénom 
 Monica Bellucci, une actrice italienne,
 Mónica Cruz, une actrice et danseuse espagnole,
 Mónica Jaramillo, mannequin, journaliste, reine de beauté et présentatrice de télévision colombienne,
 Monica Lewinsky, une stagiaire de la Maison-Blanche qui a eu des relations intimes avec le président américain Bill Clinton,
 Monica Naranjo, une chanteuse espagnole,
 Monica Proietti (dite Monica la mitraille), une célèbre voleuse de banques canadienne,
 Monica Seles, une joueuse de tennis professionnelle yougoslave et américaine,
 Monica Vitti, une actrice italienne.

Personnage 
 Mônica, un personnage de la bande dessinée brésilienne Turma da Mônica.

Chansons

Autres 
 Monica, un cépage et un vin rouge en Sardaigne (Monica di Sardegna) ;
 Monica, une marque française d'automobiles de prestige (1973-1975) ;
 (833) Monica, un astéroïde ;
 Un été avec Monika, un film d'Ingmar Bergman sorti en 1953 ;
 Monica, un film d'Andrea Pallaoro sorti en 2022 ;
 Casa Monica Resort & Spa,  un hôtel américain situé à Saint Augustine, en Floride ;
 Monica, une fusée-sonde française.

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom italien
Prénom roumain